Il doppio maschile dell'AEGON International 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti al primo turno da Jonathan Erlich e Andy Ram.

Jonathan Erlich e Andy Ram hanno battuto nella finale, posticipata per pioggia, Grigor Dimitrov e Andreas Seppi.

Teste di serie

  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

  Marcelo Melo /  Bruno Soares (semifinale)
  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

AEGON International 2011
ATP World Tour 2011